

Pont Albert à Bruxelles
 Pont Albert Ier à Liège

Pont Albert-Louppe dans la rade de Brest

Albert Bridge à Londres
 Royal Albert Bridge entre Plymouth et Saltash
 Albert Bridge à Glasgow